The Titans – serie a fumetti DC Comics
 The Titans – romanzo di John Jakes del 1976
 Age of Mythology: The Titans – videogioco del 2003

Pagine correlate 
 The Titan
 Titans